Андре́й Влади́мирович Дёмкин (род. 5 октября 1952, Москва) — советский и российский историк, доктор исторических наук.

Биография 
В 1978 году окончил Исторический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.

В настоящее время ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН (работает с 1978 года).
Специализируется по социально-экономической и политической истории России XVII — начала XIX в.

Звания 
 Доктор исторических наук (1994). Тема — «Западноевропейское купечество в России в XVII в.»
 Тема кандидатской диссертации: «Торговые люди Верхневолжских городов во второй половине XVII — начале XVIII в. (к проблеме генезиса капиталистических отношений)» (1983)

Библиография 
Автор более 150 научных и научно-популярных работ.

Монографии 
 «Русское купечество в XVII—XVIII вв. Города Верхневолжья.» М., 1990.
 «Западноевропейское купечество в России в XVII в.» 2 вып. М., 1994.
 «Британское купечество в России XVIII в.» М., 1998.
 «Купечество и городской рынок России во второй четверти XVIII в.» М., 1998.
 «Городское предпринимательство в России на рубеже XVII—XVIII вв.» М., 2001.
 «Полотняное производство в России на рубеже XVIII—XIX вв.» М., 2004.
 «Обрабатывающая промышленность России в конце XVIII — начале XIX в.» М., 2008.ISBN 978-5-8055-0197-6
 «Лейб-компания императрицы Елизаветы Петровны (1741—1762 гг.).» М., 2009.
 Внутренняя политика Екатерины I и Верховного Тайного совета. М., 2011.
 «Дней Александровых прекрасное начало». Внутренняя политика Александра I в 1801—1805 гг. М., 2012.

Документальные публикации 
 «Западноевропейские купцы и их товары в России в XVII в.» М., 1992.
 «Внешняя торговля России через Петербургский порт. 1764 г.» Ч. 1-2. М., 1996.

Учебные пособия 
 «Торговля и промышленность России за тысячу лет (IX — начало XX в.).» Краткий очерк. М., 2005.
 «Смута» в Русском государстве XVII в. М., 2006.
 Россия после «Смуты». Попытка вернуть утраченное. Внутренняя и внешняя политика 10 — 50-х гг. XVII в. М., 2006.
 Княгиня Екатерина Романовна Дашкова — выдающийся мыслитель и политический деятель России второй половины XVII столетия. Краткий очерк. М., 2008.

Популярные издания 
 «История России в лицах. Государственные деятели XVII в.» М., 2001 (в соавт.).
 «Дворцовые тайны. Царицы и царевны XVII в.» М., 2004 (в соавт. с Л. Е. Морозовой), ISBN 5-462-00205-X
 «Фаворитки: страсть и власть.» М., 2006. ISBN 5-462-00478-8

Литература 
  (в пер.)
 Институт российской истории РАН сегодня. М., 2011. С. 112.

Ссылки 
 Страница на сайте ИРИ РАН

Историки СССР
Историки России
Сотрудники Института российской истории РАН
Выпускники исторического факультета МГУ